Die Kangaroo Cup International Ladies Open Tennis 2015 waren ein Damen-Tennisturnier in der japanischen Stadt Gifu. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 27. April bis zum 3. Mai 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Gifu